La bisbetica domata – opera teatrale di William Shakespeare che ha avuto varie trasposizioni cinematografiche e televisive
La bisbetica domata – film diretto da Azeglio Pineschi e Lamberto Pineschi (1908)
La bisbetica domata – film diretto da Arrigo Frusta (1913)
La bisbetica domata (The Taming of the Shrew) – film diretto da Sam Taylor (1929)
La bisbetica domata – film diretto da Ferdinando Maria Poggioli (1942)
La bisbetica domata – film per la televisione diretto da Daniele D'Anza (1954)
La bisbetica domata (The Taming of the Shrew) – film diretto da Franco Zeffirelli (1967)
La bisbetica domata – balletto di John Cranko (1969)